Klokočí può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Klokočí, comune del distretto di Semily, nella regione di Liberec
Klokočí, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc